Kang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Le Kang
 Sa-Ouk Kang